Cascina San Martino ima više značenja:
 Cascina San Martino, Cremona
 Cascina San Martino, Lecco